Кристи Мак (; род. 9 мая 1991 года, Чикаго, Иллинойс, США) — американская модель и порноактриса.

Личная жизнь

Увлечения 
Кристи Мак родилась в городе Чикаго, штат Иллинойс. У Кристи есть несколько собак породы питбуль. Также в хобби девушки входит шитье и вождение машины. Любимая модель автомобиля Кристи: Porsche 997 Twin Turbo.

Отношения с Джонатаном Коппенхейвером 
Некоторое время она встречалась с бойцом MMA Джонатаном Коппенхейвером, известным по прозвищу «Боевая машина» (). В мае 2014 года они расстались. 8 августа 2014 Коппенхейвер вломился ночью в дом Мак, где та была с новым бойфрендом, и зверски избил обоих, сначала выставив за дверь её бойфренда, а затем избив Кристи, пока та принимала душ. В результате побоев Кристи получила множественные переломы костей (только на лице были сломаны не менее 18 костей; также были насчитаны серьёзные повреждения рёбер) и многочисленные ушибы органов (в том числе и печени), потеряла несколько зубов и лишилась части волос на голове. С её же слов, Коппенхейвер чуть не зарезал её.

15 августа 2014 года Коппенхейвер был арестован и помещён под стражу, ему предъявили обвинения в покушении на убийство. Коппенхейвер полностью признал свою вину и раскаялся за совершённое, попытавшись даже несколько раз совершить суицид. Присяжные признали его виновным после 8-часового совещания по 29 пунктам обвинения из 34 возможных, в том числе в покушении на убийство и попытке изнасилования. 5 июня 2017 года Коппенхейвер был приговорён к пожизненному лишению свободы без права на помилование в течение 36 лет.

Карьера в порнофильмах 
Карьеру в порно начала в 2012 году. Снялась в более чем 30 фильмах. Закончила карьеру в порно-индустрии в 2014 году. На данный момент является владельцем интернет-магазина.

Премии и номинации

Фильмография 
 Amazing Asses 8 (2013)
 Anal Lessons (2012)
 Big Anal Asses (2013)
 Bra Busters 4 (2013)
 Dark Knight XXX: A Porn Parody (2012)
 Getting Schooled (2013)
 I Have A Wife 25 (2013)
 Let’s Try Anal (2013)
 Pornstars Like It Big 16 (2013)
 Tattooed Anal Sluts (2012)
 Whore’s INK (2013)
 Oil Overdose (2014)
 Harvest Moon (2013)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Кристи Мак
 
 
 
 Кристи Мак на сайте моделей 101Modeling.com
 Профиль Кристи Мак на AVN.com



Родившиеся в Чикаго
Порноактрисы США
Альтернативная порнография
Эротические фотомодели США